Vall de Almonacid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vall de Almonacid (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Vall de Almonacid (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar